

Ульгілі — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Ульгілі — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Ульгілі — село, Кентауська міська адміністрація, Туркестанська область
 Ульгілі — село, Мактааральський район, Туркестанська область

Див. також 
 Ульгулі